Sojka ou Sójka est un terme pour geai des chênes dans certaines langues slaves telles que le tchèque, le polonais ou le russe. Il peut également se référer à :

Personnes 
 , un joueur de football polonais
   (1922-1997), traducteur
  (1875–?)
 , un ancien président de l'université Bucknell
  (1826-1887), journaliste tchèque
  (1970-), footballeur tchèque
  (1926-2009), avocat allemand et extrémiste de droite
  (1963-), homme politique allemand du Parti de gauche et membre du Parlement de Thuringe
  (1951-2009), économiste tchèque
  (1995-) 
 , un chanteur polonais de jazz et de pop, pianiste et compositeur
  (1948-), personnalité politique
 Trude Sojka, peintre et sculptrice tchèque et équatorienne

Lieux 
 , une arène sportive à Lewisburg en Pennsylvanie

Autres 
 , un drone exploité par l'armée tchèque

Voir aussi

Source de la traduction 

Patronyme tchèque
Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme polonais
Patronyme slave